Армадиљос има више значења:

 Армадиљос, Терсера Манзана де Тимбинео (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Армадиљос, Бето Гонзалез (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику